Koopmeiners ist der Familienname folgender Personen:

Peer Koopmeiners (* 2000), niederländischer Fußballspieler
Teun Koopmeiners (* 1998), niederländischer Fußballspieler